Die folgende Auflistung zeigt alle Spieler der Anaheim Ducks, einem US-amerikanischen Eishockeyfranchise der National Hockey League mit Sitz in Anaheim, Kalifornien. Aufgeführt sind nur Spieler, die seit Bestehen der Ducks (1993 bis heute) mindestens ein Spiel in der regulären Saison oder den Play-offs für das Team bestritten haben. Bisher standen 306 Spieler für die Südkalifornier auf dem Eis. 

Gelblich unterlegte Spieler stehen während der aktuellen Saison im Kader. Die Statistiken der momentan im Kader befindlichen Spieler sind auf dem Stand zum Ende der Playoffs 2014.


Alphabetische Auflistung

Feldspieler 
Der finnische Außenstürmer Teemu Selänne hält diverse Franchise-Rekorde der Kalifornier. Als einziger Spieler blickt er auf über 900 NHL-Spiele während der regulären Saison im Trikot der Ducks zurück und erreichte mit einem Schnitt von über einem Punkt pro Spiel eine Bilanz von über 900 Scorerpunkten. Außerdem erzielte er die meisten Tore und erreichte die beste Punkteausbeute. Weitere Rekorde sind die meisten Treffer in der Überzahl (Powerplay) mit 182, die meisten Siegtreffer (77) und die beste Plus/Minus-Bilanz mit +120. Sein langjähriger Mannschaftskamerad Paul Kariya brachte es auf exakt 300 Tore im Trikot der Kalifornier in der regulären Saison und hält mit 16 Unterzahltoren (Shorthander) einen Franchise-Rekord. Punktbester Verteidiger ist Scott Niedermayer mit 264 Punkten. Weitere Verteidiger-Rekorde hält er mit 39 Powerplaytoren und 13 Siegtoren.

Auch in den Playoffs zählt Teemu Selänne zu den erfolgreichsten Spielern und übertraf als einziger Akteur der Kalifornier die Marke von 90 Playoff-Spielen. Mit 74 Punkten führt Ryan Getzlaf die Scorerliste der Ducks an, gefolgt von Teemu Selänne, Corey Perry und Scott Niedermayer. Die beste Plus/Minus-Bilanz mit +19 erreichte Sean O’Donnell. Rob Niedermayer führt die Statistik für die meisten Unterzahltore an und war drei Mal im Trikot der Kalifornier erfolgreich. Selänne traf 15 Mal während einer Überzahlsituation.

Abkürzungen:
 Nat.: Nennt die Nationalität des Spielers, doppelte Staatsbürgerschaften werden, so weit wie bekannt, aufgeführt.
 Pos: Nennt die bevorzugte Position, auf der derjenige Spieler während seines Engagements in Anaheim spielt bzw. gespielt hat. Falls ein Spieler verschiedene Positionen bekleidet, wird die von der National Hockey League in offiziellen Dokumenten geführte Position genannt.
 D = Verteidiger
 C = Center
 RW = Rechter Flügelspieler
 LW = Linker Flügelspieler
 RS GP = Nennt die Anzahl Spiele, die der Spieler während seines Engagements in Anaheim während der regulären Saison absolviert hat.
 PO GP = Nennt die Anzahl Playoffspiele, die der Spieler für das Franchise absolviert hat.
 G = erzielte Tore
 A = Assists
 Pts = Anzahl Punkte (Tore + Assists)
 PIM = Strafminuten

Torhüter 
Erfolgreichster Torhüter der Kalifornier ist der Kanadier Jean-Sébastien Giguère, der als einziger Torwart des Teams über 200 Siege während der regulären Saison erreichte und 2007 den Stanley Cup gewann. Mit 32 Shutouts hält er einen weiteren Franchise-Rekord. Zuvor hatte sein Vorgänger Guy Hebert von 1993 bis 2001 als Stammtorwart gedient und in 441 Begegnungen in der regulären Saison auf dem Eis gestanden, wobei er mit 11813 abgewehrten Schüssen und 1155 Gegentoren zwei Franchise-Rekord hält.

Abkürzungen:
 Nat.: Nennt die Nationalität des Spielers, doppelte Staatsbürgerschaften werden, so weit wie bekannt, aufgeführt.
 RS GP = Nennt die Anzahl Spiele, die der Spieler während seines Engagements in Anaheim während der regulären Saison absolviert hat.
 W = Nennt die Anzahl Siege, die ein Torwart erreicht hat.
 L = Nennt die Anzahl Niederlagen, die ein Torhüter erreicht hat.
 GAA = Nennt den Gegentorschnitt eines Torhüters berechnet auf die gesamte Dauer einer Begegnung (Goals Against Average).
 Sv% = Nennt die erreichte Fangquote (Save Percentage) eines Torwarts.
 SO = Nennt die Anzahl erreichte Shutouts eines Torwarts.
 PO GP = Nennt die Anzahl Playoffspiele, die der Torwart für das Franchise absolviert hat.

Zeitliche Auflistung

Saison 1993/94

Saison 1994/95

Saison 1995/96

Saison 1996/97

Saison 1997/98

Saison 1998/99

Saison 1999/00

Saison 2000/01

Saison 2001/02

Saison 2002/03

Saison 2003/04

Saison 2004/05

Saison 2005/06

Saison 2006/07

Saison 2007/08

Saison 2008/09

Saison 2009/10

Saison 2010/11

Saison 2011/12

Saison 2012/13

Saison 2013/14

Quellen 

 
 
Liste (Eishockeyspieler)